Velika nagrada Italije 2001 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 16. septembra 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:22,216
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:22,528
| +0,312
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:22,624
| +0,408
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:22,841
| +0,625
|-
! 5
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:23,126
| +0,910
|-
! 6
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:23,148
| +0,932
|-
! 7
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,394
| +1,178
|-
! 8
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:23,417
| +1,201
|-
! 9
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:23,595
| +1,379
|-
! 10
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:23,693
| +1,477
|-
! 11
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:23,892
| +1,676
|-
! 12
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 1:23,943
| +1,727
|-
! 13
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:24,031
| +1,815
|-
! 14
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:24,090
| +1,874
|-
! 15
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR- Honda
| 1:24,164
| +1,948
|-
! 16
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 1:24,198
| +1,982
|-
! 17
| 9
|  Olivier Panis 
| BAR- Honda
| 1:24,677
| +2,461
|-
! 18
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:25,444
| +3,228
|-
! 19
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:25,511
| +3,295
|-
! 20
| 23
|  Tomáš Enge
| Prost-Acer
| 1:26,039
| +3,823
|-
! 21
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:26,218
| +4,002
|-
! 22
| 20
|  Alex Yoong 
| Minardi-European 
| 1:27,463
| +5,247
|}

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 53
| 1:16:58,493
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| + 5,175 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 53
| + 17,335 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 24,991 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 53
| + 1:14,984
| 10
| 2
|-
! 6
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 53
| + 1:22,469
| 15
| 1
|-
! 7
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 53
| + 1:23,107
| 9
|  
|-
! 8
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 52
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 52
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 11
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 12
| 23
|  Tomáš Enge
| Prost-Acer
| 52
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 13
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 51
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 46
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Alex Yoong
| Minardi-European
| 44
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 28
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 25
| Pritisk goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 19
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 14
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 6
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 4
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|}

Opombe 
To je bila prva dirka po terorističnih napadih 11. septembra. Pri Ferrariju sta Michael Schumacher in Rubens Barrichello v poklon žrtev vozila brez sponzorjev in s črnim nosom dirkalnika. Ozračje pred dirko se je dodatno poslabšalo po tem, ko se je kratko po sobotnih kvalifikacijah izvedelo za hudo nesrečo na dirki prvenstva formul Champ Car na dirkališču EuroSpeedway Lausitz v Nemčiji, v kateri je nekdanji italijanski dirkač Formule 1 Alex Zanardi izgubil obe nogi.
Pri Prostu je Tomáš Enge zamenjal Luciana Burtija, ki se je poškodoval v nesreči na predhodni dirki v Belgiji. Enge je s tem postal prvi Čeh, ki je vozil dirko Formule 1.
Juan Pablo Montoya je na dirki dosegel svojo prvo zmago v Formuli 1 in hkrati postal prvi Kolumbijec, ki je zmagal na dirki Formule 1.

Formula 1 sezona 2001
2001